Fuente de Pedro Naharro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuente de Pedro Naharro (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Fuente de Pedro Naharro (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar